Lingo steht für:

 Jargon, Slang, Fachsprache
 Lingo (Programmiersprache), Programmiersprache der Software Adobe Director
 lingo (Indexierungssystem), System zur Indexierung deutschsprachiger Texte
 Lingo (Spiel), ein Buchstabenspiel, wo es ähnlich dem klassischen Logikspiel Mastermind darum geht, ein Wort zu erraten, indem bei gleich langen genannten Wörtern, richtig positionierte Buchstaben und Buchstaben, die zwar im gesuchten Wort, jedoch an anderer Stelle, vorkommen, unterschiedlich zu markieren. So muss innerhalb einer bestimmten Anzahl an Versuchen das zu erratende Wort bestimmt werden; ähnlich wie Wordle.
 Lingo (Fernsehsendung), eine im niederländischen Fernsehen von Januar 1989 bis Oktober 2014 ausgestrahlte werktägliche, 20-minütige Spielshow, die das Spiel Lingo fürs Fernsehen aufbereitete; eine Adaption der US-amerikanischen Spielshow Lingo.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lingo (Missouri)
 Lingo (New Mexico)